Двері

 «Двері» — анімаційний фільм 1976 року студії Київнаукфільм, режисер — Євген Сивокінь.